Het woord Semafoor heeft meerdere betekenissen:

 Semafoor (communicatie), een communicatiemiddel
 Semafoor (computer), softwarearchitectuur
 Semafoor (stripfiguur), het baasje van de hond Dommel in de gelijknamige tekenfilm
 Semafooralfabet